Гран-при Канады 1986 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на  автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 15 июня 1986 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1986 году